Če-ťiang I-tcheng () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve městě Šao-sing v provincii Če-ťiang. Založen byl v roce 1988 pod názvem Ta-lien Tchie-lu ve městě Ta-lien v provincii Liao-ning. V průběhu své existence se klub postupně stěhoval do Charbinu v provincii Chej-lung-ťiang, následně do Jen-tchaje v provincii Šan-tung, zpátky do Ta-lienu a poté i znovu do Charbinu. Poslední stěhování proběhlo v roce 2016, a to do Šao-singu. Svůj současný název nese od roku 2016. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Od sezóny 2015 působí v čínské druhé nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává v Šao-singském sportovním centru s kapacitou 40 000 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Če-ťiang I-tcheng ()

Historické názvy 

 1988 – Ta-lien Tchie-lu (Ta-lien Tchie-lu cu-čchiou ťü-le-pu)
 1994 – Ta-lien Li-čchuang (Ta-lien Li-čchuang cu-čchiou ťü-le-pu)
 1995 – Ta-lien Tchie-lu I-tcheng (Ta-lien Tchie-lu I-tcheng cu-čchiou ťü-le-pu)
 1996 – Ta-lien I-tcheng (Ta-lien I-tcheng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2006 – Charbin I-tcheng (Charbin I-tcheng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2008 – Jen-tchaj I-tcheng (Jen-tchaj I-tcheng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2009 – Ta-lien I-tcheng (Ta-lien I-tcheng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2011 – Charbin Sung-pej I-tcheng (Charbin Sung-pej I-tcheng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2012 – Charbin I-tcheng (Charbin I-tcheng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2016 – Če-ťiang I-tcheng (Če-ťiang I-tcheng cu-čchiou ťü-le-pu)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1989–1994: Chinese Yi League
 1995: Chinese Jia-B League
 1996–1999: Chinese Yi League
 2006: China League Two North
 2008–2007: China League One
 2009–2011: China League Two North
 2012–2013: China League One
 2014: Chinese Super League
 2015– : China League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 30. května 2013 

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1988
Sport v Ta-lienu
Sport v Charbinu
Sport v Če-ťiangu
Jen-tchaj